Зелёная Диброва — название населённых пунктов на Украине.

 Зелёная Диброва — село в Червоноармейском районе Житомирской области.
 Зелёная Диброва — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Зелёная Диброва — село в Заречненском районе Ровненской области.
 Зелёная Диброва — бывшее село в Недригайловском районе Сумской области, ликвидировано в 1989 году.
 Зелёная Диброва — село в Ямпольском районе Сумской области.
 Зелёная Диброва — село в Кегичёвском районе Харьковской области.
 Зелёная Диброва — село в Городищенском районе Черкасской области.
 Зелёная Диброва — поселок в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.